Samsung Dex (сокр. «Desktop eXperience») — режим, появившийся впервые в устройствах Samsung Galaxy S8 и Samsung Galaxy S8+, который добавляет мобильному устройству функциональность, аналогичную настольной, позволяя подключать компьютерную периферию. После подключения монитора, пользователю предоставляется интерфейс, ориентированный на работу с мышкой и клавиатурой, поддерживающий работу в оконном режиме.

История 

Режим Dex был представлен компанией Samsung 29 марта 2017 одновременно с Galaxy S8, Galaxy S8+, а также Gear 360.

Для использования телефона в режиме Dex была представлена док-станция Samsung Dex Station, содержащая порты для подключения самого телефона, а также 2 порта USB 2.0, Ethernet, HDMI 2.0, Usb-C для зарядки. Для предотвращения перегрева в док-станцию встроен бесшумный кулер, охлаждающий заднюю панель телефона.

Позже, в феврале 2018 года была представлена следующая версия Dex Station под названием Dex Pad, имеющий структуру для горизонтального размещения смартфона. Обновленная версия позволяла использовать подключенное устройство как сенсорную панель и клавиатуру, что давало возможность использования режима Dex без подключенной внешней клавиатуры и мыши. Также появилась поддержка широкоформатных мониторов с разрешением вплоть до 2K.

На презентации Samsung Galaxy Note 9 было объявлено, что для использования Dex более не обязательно покупать док-станцию, а можно использовать переходники Usb-C на HDMI, но только с дополнительным питанием.

2 августа 2018 года был представлен Samsung Galaxy Tab S4, на котором режим Dex возможно использовать непосредственно на экране приложения, без необходимости подключения внешнего экрана.

А с выходом Samsung Galaxy Note 10, режим DeX можно использовать даже при подключении новых смартфонов к ноутбуку на базе Windows (версий 7 и 10) и Mac OS. Для этого необходимо предварительно установить на компьютер специальную программу Samsung DeX, доступную на официальной странице.

Начиная с Samsung Galaxy S21, S21+ и S21 Ultra режим Dex можно использовать как беспроводное подключение к ПК.

Возможности 
Режим Samsung Dex позволяет использовать мобильное устройство наравне с настольными решениями.

На оптимизированном под большой экран интерфейсе пользователь может запускать Android-приложения в оконном режиме, при этом большая часть из них открывается в планшетном режиме. Есть также и приложения, специально оптимизированные для использования в десктопном режиме.

Если программа используется в режиме Dex, то после отключения телефона от док-станции возможно продолжение использования приложения уже на экране телефона.

В ноябре 2018 года Samsung представили приложение «Linux on Dex», которое позволяет запускать Linux-образы компьютерных систем на мобильном устройстве. Для работы с образом, он должен быть оптимизирован под архитектуру процессоров ARM. Сам образ запускается в контейнере и использует ядро Linux от установленной на телефоне операционной системы Android. Стоит отметить, что в среде Linux можно запускать только приложения оптимизированные для работы с ARM.

Поддерживаемые устройства

Смартфоны 
 Galaxy S8, Galaxy S8+
 Galaxy S9, Galaxy S9+
 Galaxy S10, Galaxy S10+, Galaxy S10e, Galaxy S10 5G
 Galaxy S20, S20+, S20 Ultra, S20 FE
 Galaxy S21, S21+, S21 Ultra, S21 FE
 Galaxy S22, S22+, S22 Ultra
 Galaxy Note 8
 Galaxy Note 9
 Galaxy Note 10, 10+
 Galaxy Note 20, 20 Ultra

Планшеты 
 Galaxy Tab S4
 Galaxy Tab S5e
 Galaxy Tab S6
 Galaxy Tab S6 Lite
 Galaxy Tab S7
 Galaxy Tab S7+
 Galaxy Tab S7 FE
 Galaxy Tab S8, S8+

Примечания 

Продукция Samsung Electronics